Amerikai Egyesült Államok
Roseville (Arkansas)
Roseville (Illinois)
Roseville (Iowa)
Roseville (Kalifornia)
Roseville (Michigan)
Roseville (Minnesota)
Roseville (Ohio)
Roseville (Jefferson megye, Pennsylvania)
Roseville (Tioga megye, Pennsylvania)
Roseville (Virginia)